Lyssjanka (ukrainisch: ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Lyssjanka, Siedlung städtischen Typs in der Oblast Tscherkassy, Rajon Lyssjanka
 Lyssjanka (Winnyzja), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Winnyzja
 Lyssjanka (Baschtanka), Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Baschtanka